Еле́на Андре́евна Лукашёва () — советский и российский учёный-правовед, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный юрист Российской Федерации. Индекс Хирша — 17.

Биография 
Родилась 28 июля 1927 года в городе Изюм Харьковской области УССР.

В 1950 году окончила юридический факультет МГУ. В 1953—1961 годах заведовала отделом журнала «Советское государство и право». В 1955 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Социалистическое правосознание народных масс в развитии и укоренении законности».

С 1961 года работает в Институте государства и права РАН. В 1973 году защитила докторскую диссертацию «Социалистическое правосознание и законность». С 1998 года по 2015 год возглавляла сектор прав человека Института государства и права РАН, позднее — главный научный сотрудник этого сектора.

30 мая 1997 года была избрана членом-корреспондентом РАН по отделению философии, социологии, психологии и права.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: социалистическое правосознание, права человека, место прав человека в социокультурной системе цивилизаций, мораль и право, правовое и социальное государство.

Была организатором подготовки проекта Декларации прав и свобод человека, которая была принята на последней сессии Верховного Совета СССР 22 ноября 1991 года. Принимала участие в подготовке материалов к проекту Конституции Российской Федерации. Один из авторов комментариев к Конституции Российской Федерации.

Автор более 100 научных работ, в том числе 10 монографий, ответственный редактор и соавтор ряда коллективных работ.

Основные труды 
 Социалистическое правосознание и законность. М., 1973;
 Право, мораль, личность. М., 1986;
 Общая теория прав человека. М., 1996 (отв. ред.);
 Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. М., 2000 (отв. ред.);
 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. М., 2002 (отв. ред.);
 Права человека и процессы глобализации современного мира. М., 2005 (отв. ред.);
 Право и культура. М., 2009 (в соавт.);
 Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение. М., 2009;
 Проблемы общей теории права и государства. М., 2010 (в соавт.);
 Права человека и правовое социальное государство. М., 2011 (отв. ред.);
 Права человека: учебник. М., 2015 (отв. ред.).

Награды и звания 
 Орден Почёта (13 декабря 2007 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.
 Заслуженный юрист Российской Федерации (18 июня 1994 года) — за заслуги в укреплении законности, успешную нормотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 июля 2007 года) — за большой вклад в российскую правовую науку и многолетнюю плодотворную деятельность.
 Высшая юридическая премия «Фемида» (2008).
 Премия имени А. Ф. Кони (2018) — за серию работ, посвящённую исследованию цивилизационных, нормативно-ценностных, социокультурных оснований права.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Сотрудники ИГП РАН
Авторы учебников права
Лауреаты премии имени А. Ф. Кони
Авторы энциклопедий и словарей